Ісалько — місто і муніципалітет у Сальвадорі.
 Ісалько — вулкан у Сальвадорі.
  — футбольний клуб в Ісалько.